Vantör kan syfta på:

Vantörs församling – en församling i Stockholms stift sedan 1957, utbruten ur Brännkyrka församling
Vantörs kyrka – en kyrka i Högdalen i Stockholm
Vantörs distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län (2016–)
Vantörs stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort, Stockholms kommun (–2007)
Vantör – namn på Brännkyrka socken innan 1400-talet